Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2000 года в классической программе прошёл в городе Краснокамск 15-26 июля. Одновременно проходил мужской чемпионат. Средний рейтинг турнира — 2395.

Призёры 
 — Тамара Тансыккужина

 — Татьяна Тетерина

 — Елена Читайкина

Таблица

Литература 
Чемпионат России по стоклеточнным шашкам среди женщин 2000 года//ж. Шашечный мир, № 3-2000, С.32

Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Июль 2000 года
Чемпионаты России в 2000 году
2000 год в шашках
Спортивные соревнования в Краснокамске
2000 год в Пермском крае